Леппа — многозначный термин. Может обозначать:
 Леппа (река) — река в России.
 Леппа (оружие) — традиционное сардинское оружие.
Лепра также является распространенной прибалтийской фамилией